Milka – marchio di cioccolato svizzero
 Milka – nome proprio italiano, corrispettivo femminile di Milko
 Milka – elokuva tabuista – film del 1980 diretto da Rauni Mollberg